Basile Atangana Kouna, homme politique camerounais
 Charles Atangana, le dernier grand chef des Ewondo
Palais de Charles Atangana
 Clément Atangana, magistrat camerounais
 Conrat Frederic Atangana, sportif et haltérophile camerounais
 Damase Zinga Atangana, évêque camerounais
 Delphine Atangana, athlète camerounaise
 Dieudonné Espoir Atangana, évêque camerounais
 Hortence Vanessa Mballa Atangana, judokate camerounaise
 Jean-Marie Atangana Mebara, homme politique camerounais
 Magloire Atangana Mbarga, homme politique camerounais
 Michel Thierry Atangana, Français d'origine camerounaise, prisonnier d'opinion
 Mvondo Atangana, footballeur international camerounais
Abdon Atangana, mathématicien
Patronyme camerounais